Список железнодорожных станций в Саудовской Аравии:

Линия Даммам — Эр-Рияд

Грузовая Линия

Линия Эр-Рияд − Эль-Хадита

Линия Север-Юг

Перспективы 
Линия север-юг
 Эль-Хадита − вблизи границы с Иорданией;
 Эль-Джауф − на юге одноименного округа, станция планируется рядом с новой автомагистралью;
 Эль-Джубайль
 Босаджата
Высокоскоростная линия Haramain
 Медина
 Экономический город короля Абдаллы
 Международный аэропорт имени Короля Абдул-Азиза
 Джидда (Центральная)
 Мекка
Трансаравийская линия Landbridge
 Эр-Рияд
 Джидда (Центральная)

Узкоколейная дрога Дамаск − Медина 

Хиджазская железная дорога была узкоколейной железной дорогой (с шириной колеи 1050 мм), дорога шла из Дамаска в Медину через регион Хиджаз в Саудовской Аравии с ответвлением в Хайфу в сторону Средиземного моря. Она был частью османской железнодорожной сети. Линия должна была простираться от вокзала Хайдарпаша в Кадыкёй за Дамаском до священного города Мекка. Тем не менее из-за начала Первой мировой войны, работы были приостановлены в 400 километрах от Мекки. Длина линии от Дамаска до Медины составляла 1300 километров. Ныне железнодорожные станции Хиджаз на территории Саудовской Аравии либо ликвидированы, либо, как Мадаин-Салих и Медина являются музеями.

См. также 
 Организация Саудовских железных дорог
 Саудовская железнодорожная компания
 Транспорт в Саудовской Аравии
 Высокоскоростная железная дорога Харамейн
 Трансаравийская железнодорожная магистраль Landbridge

Примечания 

Железнодорожный транспорт в Саудовской Аравии
Саудовск
Списки железнодорожных станций и платформ